Леонид Осипов:
 Осипов, Леонид Васильевич (1893—?) — российский военный лётчик, георгиевский кавалер.
 Осипов, Леонид Михайлович (1943—2020) — советский ватерполист, олимпийский чемпион.